Bober bezeichnet:

 Bober, Nebenfluss der Oder in Tschechien und Polen
 Bober (Slutsch) (ukrainisch Бобер), Nebenfluss des Slutsch in der Ukraine
 Bober (Usch) (ukrainisch Бобер), Nebenfluss des Usch in der Ukraine
 Biebrza, Nebenfluss des Narew im polnisch-weißrussischen Grenzgebiet
 Bober (Seezeichen), Seezeichen
 Bober (Ort) (ukrainisch Бобер), Name eines ehemaligen Dorfes in der Sperrzone von Tschernobyl
 Bobr (Žacléř) (deutsch Bober), Ortsteil der tschechischen Gemeinde Žacléř

Bober ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Bober (* 1950), slowakischer Geistlicher, Erzbischof von Košice
 Dany Bober (* 1948), israelischer Sänger, Liedermacher und Schauspieler
 Johann Nepomuk Bober (1736–1815), österreichischer Theologe und Jesuit
 Philippe Bober, französischer Filmproduzent
 Robert Bober (* 1931), französischer Produzent, Schriftsteller, Dokumentarfilmer und Filmemacher

Siehe auch
 Bobr